Nicholas Mattoon (ur. 4 sierpnia 1995) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant Flying Eagles Ski Club. Mistrz Ameryki Północnej w kategorii juniorskiej z 2013. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2012 w Brattleboro zadebiutował w zawodach FIS Cup, dwukrotnie zajmując 25. miejsce. 19 stycznia 2013 zwyciężył w starszej z dwóch kategorii juniorskich w konkursie mistrzostw Ameryki Północnej. Po skokach na 85,5 i 80 metrów pokonał o ponad 20 punktów Christiana Friberga i o ponad 30 Andre Denneya.

W 2013 i 2015 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, lepsze wyniki osiągając w drugim starcie (43. miejsce indywidualnie i 10. w drużynie). Dwukrotnie stawał na podium FIS Cup: w 2013 był 3. w Brattleboro, a w 2015 2. w Lake Placid. 9 lutego 2013 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W zawodach w Iron Mountain był 47. i 39. Pierwsze punkty cyklu zdobył w lutym 2017, zajmując 16. miejsce w słabo obsadzonym konkursie w Erzurum.

W zawodach krajowych dwukrotnie zwyciężał w klasyfikacji generalnej cyklu US Cup. W 2015 roku zdobył brązowy medal mistrzostw USA na skoczni normalnej.

Po sezonie 2017/2018 zawiesił karierę sportową, podjął pracę zawodową, a także został trenerem skoków narciarskich w klubie Flying Eagles Ski Club z Eau Claire.

Skoki narciarskie uprawiali również jego ojciec, młodszy brat (Nathan) i siostra (Natalia), a druga z sióstr (Natasha) jest trenerką tego sportu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Mattoona na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1995